Усово — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена на правом берегу реки Утроя, в 16 км к юго-западу от центра города Остров и в 17 км к северо-западу от волостного центра, деревни Крюки. Северо-западнее находится одноимённая деревня Усово

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 8 человек.

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Синерецкой волости с центром в д.Гривы.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)